HMS Jaguar ist der Name folgender Schiffe der Royal Navy:
 HMS Jaguar (F34), ein Zerstörer der J-Klasse, der 1938 von Stapel lief und 1942 von U 652 versenkt wurde.
 HMS Jaguar (F37), eine Fregatte der Leopard-Klasse, die 1957 von Stapel lief.

Weblinks 
 Schiffsindex der Royal Navy (engl.)

Jaguar